Les Hayes, commune française de Loir-et-Cher ;
 Les Hayes, lieu-dit de la commune française de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône.

Voir aussi